Кристиан Прюдомм (; , XII округ Парижа) — бывший французский журналист и с 2007 года нынешний директор Тур де Франс.

Биография 
Кристиан Прюдом учился в школе журналистики ESJ в Лилле с 1983 по 1985 год. В 1985 году он присоединился к RTL (Radio-Télévision Luxembourg) на испытательном сроке при поддержке своего преподавателя Мишеля Селье, который был корреспондентом RTL в департаменте Нор.

RTL не поддержал его, и Прюдом перешёл в RFO, а затем 3 августа 1987 года на телеканал La Cinq, как спортивный репортёр при Пьере Канджиони. Он освещал, в частности, свои любимые видах спорта: велоспорт, регби, легкую атлетику и лыжи.

Из них он больше всего любил велоспорт и регулярно делал репортажи о этапах Midi Libre и Paris-Nice. Он сказал о велоспорте:

Когда я был ребёнком, я слушал по радио в среднем последние 100 км этапа. У нас не было последних 120 км гонки на France Télévisions, которые мы имеем сейчас. Через 100 км на радио передавалось сообщение, и мы были очень счастливы посмотреть последние 15 км в прямом эфире. Потом я слушал по бельгийскому радио Люка Варенна, я не знаю умер ​​он или нет, это необыкновенный человек. Мой отец всегда слушал радио и регулярно занимался спортом. Я питался этим с тех пор как был ещё ребёнком.

Велоспорт всегда заставлял меня мечтать, даже если сегодня, увы, он в беспорядке. Это необыкновенный спорт, легенда спорта, легенда. Это почти так же сложно, как бокс и боевые виды спорта. Это происходит в исключительных условиях, очевидно, в горах, на булыге. Это спорт, где всё может случиться. Погода играет значительную роль, и гонщики вынуждены противостоять ей. Это всегда заставляло меня мечтать.

Прюдомм стал главой спортивного отдела в La Cinq. Иногда он представлял спортивные сводки в полдень. В 1992 году из-за нехватки средств Прюдомм стал фрилансером в течение года, после чего присоединился к новостному каналу LCI. Он едва согласился присоединиться, когда Эген Саккомано, глава спорта на радиостанции Europe1, предложил ему заменить Жан-Рене Годарта, который уезжал, чтобы присоединиться к телевизионной сети France 2.

В 1998 году он участвовал в запуске кабельного канала L'Équipe TV, телевизионный приложения к ежедневной спортивной газете и возглавляемый Amaury Group, чья дочерняя компания Amaury Sport Organisation является организатором Tour de France. Он стал главным редактором.

В 2000 году он присоединился к France Télévisions для модернизации своей спортивной программы, Stade 2. В 2000 году он прокомментировал Тур де Франс для France Télévisions вместе с её бывшим победителем Бернаром Тевене.

Тур де Франс 

В 2007 году Прюдомм заменил Жан-Мари Леблана в качестве директора Тур де Франс, будучи его помощником в течение трёх лет.

При Прюдомме Тур укрепил своё противодействие допингу. В 2007 году две команды — Astana и Cofidis — снялись по ходу гонки после допинговых скандалов. В 2008 году ASO отозвало Тур из под эгиды UCI для реализации своего собственного антидопингового режима. Astana не была приглашена, и в том же году Saunier Duval-Scott снялась с гонки после положительного теста Риккардо Рикко на синтетическое ЭПО третьего поколения. Прюдомм предположил, что положительный тест был частью допинговой программы, организованной менеджером команды.

Примечания 

Спортивные журналисты Франции
Люди Тур де Франс